STN est un sigle, qui signifie :
 super twisted nematics, une technologie de cristaux liquides ;
 société transnationale ;
 Société typographique de Neuchâtel ;
 Société de tir de Nancy, un club de tir sportif ;
 Société des Transports de Normandie, filiale du groupe Tourisme Verney.

Code
STN est un code, qui désigne :
 Sutton, le faubourg de Londres, en Angleterre, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:GB) ;
 le nouveau dobra, la monnaie de Sao Tomé-et-Principe, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 l'aéroport de London-Stansted au Royaume-Uni dans le code AITA des aéroports. ;